Питер Либерсон (, 25 октября 1946, Нью-Йорк — 23 апреля 2011, Тель-Авив) — американский композитор.

Биография 
Сын известной балерины Веры Зориной (бывшей жены Джорджа Баланчина) и главы звукозаписывающей фирмы Columbia Records Годдарда Либерсона. Закончил Колумбийский университет, где композицию ему преподавали Милтон Бэббитт, Чарльз Вуоринен, Дональд Мартино и Мартин Бойкан. В 1976 переехал в Боулдер, где его наставником стал Чогьям Трунгпа Ринпоче. Здесь Либерсон познакомился c бывшей ученицей Ринпоче Эллен Керни, женился на ней. Затем переехал в Бостон, где вел программу Шамбала-тренинга. Защитил докторскую диссертацию в Брандейском университете. В 1984—1988 преподавал в Гарварде. Занял пост международного директора Шамбала-тренинга в Галифаксе (Новая Шотландия, Канада). С 1994 целиком посвятил себя музыке. В 1997 познакомился с певицей Лоррейн Хант, в 1999 развелся с первой женой (от которой у него были три дочери) и женился на Лоррейн Хант. Она стала исполнительницей ряда сочинений композитора. Супруги жили в Санта-Фе. Вскоре после смерти певицы (2006) у Либерсона была обнаружена лимфома. От связанных с ней осложнений он и умер в израильской клинике, оставив вдовой третью жену, буддистскую монахиню Ринчен Лхамо, с которой заключил брак в 2008.

Избранные сочинения

Опера 
 Сон Ашоки/ Ashoka’s Dream (1997)

Оркестровые сочинения 
 Drala (1986)
 The Gesar Legend (1988)
 World’s Turning (1991)
 The Five Great Elements (1995)
 Processional (1995)
 Ah (2002)

Концертные сочинения 
 Концерт для четырёх групп инструментов (1972)
 Концерт для виолончели с аккомпанирующим трио (1974)
 Концерт для фортепиано (1980)
 Концерт для альта (1992)
 Рапсодия для альта и оркестра (1994)
 Концерт для рожкаo (1998)
 Red Garuda для фортепиано и оркестра (1999)
 The Six Realms для виолончели и оркестра (2000)
 Концерт для фортепиано No. 3 (2003)

Камерная музыка 
 Flute Variations для флейты соло (1971)
 Accordance для 8 инструментов (1975)
 Tashi Quartet для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано (1978)
 Lalita, камерные вариации (1984)
 Feast Day для флейты, гобоя, виолончели и клавесина или фортепиано (1985)
 Ziji для кларнета, рожка, скрипки, альта, виолончели и фортепиано (1987)
 Raising the Gaze для флейты, кларнета, скрипки, альта, виолончели, фортепиано и перкуссии (1988)
 Элегия для скрипки и фортепиано (1990)
 Wind Messengers для 3 флейт, 2 гобоев, 2 кларнетов, 2 фаготов и 2 рожков (1990)
 A Little Fanfare для флейты, трубы, скрипки и арфы (1991)
 A Little Fanfare (II) для кларнета, скрипки, альта, виолончели и фортепиано (1993)
 Variations для скрипки и фортепиано (1993)
 Rumble, медли для альта, контрабаса и перкуссии (1994)
 Струнный квартет (1994)
 Три вариации для виолончели и фортепиано (1996)
 Free and Easy Wanderer (1998)
 Фортепианный квинтет (2001)
 Вспоминая Шумана для виолончели и фортепиано (2009)

Фортепианные сочинения 
 Piano Fantasy (1975)
 Bagatelles (1985)
 Fantasy Pieces (1989)
 Breeze of Delight
 Dragon’s Thunder
 Memory’s Luminous Wind
 Scherzo No. 1 (1989)
 Garland (1994)
 The Ocean that Has No West and No East (1997)
 Tolling Piece (1998)

Вокальные сочинения 
 Три песни для сопрано и камерного ансамбля (1981)
 Цезарь-император для рассказчика и камерного ансамбля (1991)
 C’mon Pigs of Western Civilization Eat More Grease для баритона и фортепиано (2001)
 Forgiveness для баритона и виолончели (2001)
 Песни на стихи Рильке для меццо-сопрано и фортепиано (2001)
 Песни на стихи Неруды для меццо-сопрано и оркестра (2005, Премия Гравемайера)
 The Coming of Light для баритона, гобоя и струнного квартета (2009)
 Remembering JFK (An American Elegy) для рассказчика и оркестра (2010)
 Песни любви и печали для баритона и оркестра (2010)

Сочинения для хора 
 The World in Flower для меццо-сопрано, баритона, хора и оркестра (2007)

Творческое сотрудничество 
В числе постоянных исполнителей сочинений Либерсона были Бостонский симфонический оркестр, дирижёр Сэйдзи Одзава, пианисты Питер Сёркин и Эммануэль Акс, виолончелист Йо-Йо-Ма.

Признание 
Трижды финалист Пулитцеровской премии по музыке. Премия Гравемайера.

Примечания

Ссылки 
  На сайте Music Sales Classical
 Некролог

Академические музыканты США
Композиторы США
Музыкальные педагоги США
Оперные композиторы
Родившиеся в 1946 году
Родившиеся в Нью-Йорке
Умершие в 2011 году
Умершие в Тель-Авиве
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Брандейского университета
Преподаватели Гарвардского университета
Члены Американской академии искусств и литературы
Умершие от лимфомы